Muzyka:
 Islands (King Crimson) – album rockowy grupy King Crimson z 1971
 Islands (Mike Oldfield) – album rockowy Mike'a Oldfielda z 1987
Geografia:
 Islands (Hongkong) – dzielnica Hongkongu